Девчонка () — мексиканская 150-серийная мелодрама 1985 года производства Televisa.

Сюжет 
Марибель Монтесинос — молодая и богатая женщина предана Хосе Мануэлю Паласиосу, но незадолго до свадьбы она была изнасилована бандитами и вскоре забеременела и решила родить ребёнка. Отец Марибель, Дон Фелипе Монтесинос против беременности, но дочь настояла на своём и родила дочь Росу.

Создатели телесериала

В ролях 
 Лурдес Мунгия — Мария Санчес/Марин Санчес Монтесинос
 Гонсало Вега — Хосе Мануэль Паласиос
 Талина Фернандес — Марибель Монтесинос
 Беатрис Агирре — Нена Мартинес
 Мануэль Саваль — Чучо Ландерос
 Ана Берта Лепе — Тича
 Хосе Карлос Руис — Паскуаль Санчес
 Берта Мосс — Аманда вдова Монтесинос
 Луис Агилар — Габриэль Ландерос
 Хосефина Эскобедо — Рутилья
 Гастон Тусе — Херман
 Ада Карраско — Луча
 Марта Самора — Берта
 Сильвия Каос — Мерида
 Маурисио Феррари — Луккино
 Витторина Гаресси — Ольга
 Роса Кармина — Линда Рэй
 Оливия Коллинс — Ирене
 Тоньо Инфанте — Сантос Вега
 Хоана Брито — Бригида
 Мария Прадо — Николаса
 Рауль Мерас — Дон Фелипе Монтесинос
 Грасиэла Ороско — Хервасия
 Фернандо Амайя — Жан Карло
 Мерседес Паскуаль

Административная группа 
 оригинальный текст: Рикардо Рентерия
 музыкальная тема заставки: For just a moment
 композитор: Давид Фостер
 художник-постановщик: Кристина Мартинес де Веласко
 художник по костюмам: Алехандро Гастелум
 начальники места проживания актёров: Патрисия Гонсалес, Рафаэль Брисуэла, Патрисия де Винкенсо
 менеджер по производству: Лусеро Суарес
 оператор-постановщик: Альбино Корралес
 режиссёр-постановщик: Хулио Кастильо
 продюсер: Карлос Тельес

Награды и премии

TVyNovelas (0 из 1)

См. также 
 Информация в испаноязычной Википедии.

Ссылки 
 Музыкальная заставка к телесериалу.

Телесериалы Мексики 1985 года
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Телесериалы на испанском языке